Henri Beauclerc (1068-1135), roi d'Angleterre sous le nom de Henri .
Charles Le Beauclerc (1566-1630), homme d'État français.